Dartonne ist der Familienname folgender Personen:
 Monique Dartonne, französische Filmeditorin
 Pierre Germain Dartonne (1751–1829), französischer Politiker